Еуджен Жебеляну (; , Кымпина — , ) — румынский поэт, публицист и переводчик, член-корреспондент Академии Социалистической Республики Румыния.

Биография 
Окончил лицей в Брашове. Изучал право в Бухарестском университете. Был журналистом тесно связанным с левой прессой. В 1930-е гг. писал статьи, призывавшие к дружбе с СССР.

После окончания Второй мировой войны активно поддерживал новую коммунистическую власть, способствовал развитию социалистического реализма в литературе Румынии.

В 1970 году избран членом Академии Социалистической Республики Румыния, номинировался на Нобелевскую премию в области литературы.

Творчество 

Первые стихи опубликовал в 1928. Первый сборник «Schituri cu soare» («Солнечные монастыри», 1929) стал собранием стихов, опубликованных в газетах и журналах.

В 1934 выпустил сборник «Сердца под саблями»; в нём ощутимо влияние модернизма. Некоторым стихам Е. Жебеляну свойственны социальные мотивы. Они становятся преобладающими с победой в Румынии в 1945 народно-демократического строя. Большинство послевоенных стихов Жебеляну посвящены борьбе против фашизма, румынским революционным традициям.

Особенно интенсивно поэзия поэта стала развиваться с 1950-х годов; в его исполненных мобилизующей силы сборниках «Стихи борьбы и мира» (1950), «Улыбка Хиросимы» (1958), «Оратория освобождения» (1959), «Песни против смерти» (1963), «Ганнибал» (1972) сильны публицистические тенденции.

Занимался переводом поэзии с шести языков, в том числе венгерского (Петефи), турецкого, французского (Виктор Гюго), испанского (Пабло Неруда) и немецкого (Рильке)

Литература 
 Избранные стихи и поэмы

Ссылки 
 The Encyclopædia Britannica. Eugen Jebeleanu

Журналисты Румынии
Члены Румынской академии
Выпускники Бухарестского университета
Румынские поэты
Члены Румынской коммунистической партии